Первый региональный чемпионат по League of Legends (аббр. ПРЧ) — первый в истории региональный турнир по игре League of Legends среди СНГ команд за выход на IWCT, организованный League Championship Series LLC и Electronic Sports League.

Соревнования проходили в два этапа: первой и второй онлайн-квалификации, по итогам которой по две команды из каждой играли в финальной стадии, которая в свою очередь проходила формате LAN с 21 по 23 июня 2013 года в Московском дворце молодёжи, где в то же время проходили матчи второй недели летнего сплита EU LCS.

Чемпионами турнира, обладателями 20000$ из призового фонда и места в IWCT 2013 стали GamingGear.eu.

Онлайн-квалификация 
Ниже приведены результаты матчей двух открытых квалификаций в виде турнирной сетки начиная с 1/4 финала

Сетка первой квалификации

Сетка второй квалификации

Плей-офф (LAN)

Обзор 
В финальном этапе турнира за 37,5 тыс. американских долларов и единственный слот на IWCT 2013 сражались 4 команды: «Instruments of Surrender» и «GamingGear.eu» из первой квалификации, а также «Good Team Multigaming» и «Only Gragas» из второй.

Сетка

Распределение призового фонда

Инцидент при выплате средств из призового фонда 
«Only Gragas», заняв 3-4 место в турнире, выиграла $ 5,000 — данная сумма была передана её капитану, игроку поддержки Дмитрию «MakimaSplit» Уралову для распределения (за вычетом $ 1,000) между другими членами команды, который передал $ 1,000 своему партнёру на линии (стрелку) Борису «Dayruin» Щербакову, игроку верхней линии Никите «Nike» Косареву – $ 500 (из положенных $ 1,000). Евгений «Slayer» Астахов и Андрей «Mirror End» Синявин денег из призового фонда не получили — «MakimaSplit» был обвинён в краже $ 2,500. 28 ноября 2013 года Riot Games приняли решение отстранить «MakimaSplit» от всех LoL-турниров проводимых компанией и её партнёрами, а его доля с выигрыша на российских отборочных WCG 2013 была распределена между «Nike», «Slayer» и «Mirror End».

См. также 
 IWCT 2013

Ссылки 
eSportsWikis:

Примечания 

Киберспорт в России
Соревнования по League of Legends
Киберспортивные соревнования, проведённые ESL